Солотвинська селищна рада — Закарпатська область, Тячівський район
 Солотвинська селищна рада — Івано-Франківська область, Богородчанський район